Der Crop Tiger ist ein selbstfahrender Rotormähdrescher von Claas, der für den asiatischen Markt konzipiert ist und seit 1992 gebaut wird. Ursprünglich nur für die Reisernte gedacht, sind neuere Modelle auch für die Ernte konventionellen Getreides einsetzbar. Gebaut wird der Crop Tiger in Indien, die Motoren werden von Tata Motors zugeliefert. Die Entwicklung begann Anfang der 1980er-Jahre. Claas bietet die Modelle Crop Tiger 30, 40 und 60 mit Rädern und 30 und 40 mit dem Beinamen Terra Trac als Drescher mit Gleiskettenlaufwerk an.
Im Februar 2020 lief der 10.000. Crop Tiger vom Band.

Technische Daten

Quellen 

Crop Tiger 30
Crop Tiger 30 Terra Trac
Crop Tiger 40 und Crop Tiger 40 Terra Trac
Crop Tiger 60

Weblinks

Einzelnachweise 

Mähdreschertyp
Crop Tiger